Существует два Музея Карен Бликсен:

 Музей Карен Бликсен рядом с Найроби в Кении.
 Музей Карен Бликсен рядом с Хёрсхольмом в Дании.